Магдалена Јодоконо де Порфирио Дијаз има више значења:

 Општина Магдалена Јодоконо де Порфирио Дијаз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Јодоконо де Порфирио Дијаз (Магдалена Јодоконо де Порфирио Дијаз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику